Federico I di Württemberg (re) (1754-1816) – primo re del Württemberg dal 1806 fino al 1816
Federico I di Württemberg (duca) (1557-1608) – duca di Württemberg
Federico di Württemberg (1808-1870) – generale tedesco, padre di Guglielmo II di Württemberg
Federico di Württemberg-Neuenstadt (1615-1682) – duca di Württemberg-Neuenstadt